Roy Williams (1907-1976) – artista e animatore statunitense
 Roy Williams (1989) – sceneggiatore teatrale inglese
 Roy Williams (1937) – trombettista jazz inglese
 Roy Edward Williams (1927-2020) – cestista canadese
 Roy Allen Williams (1950) – allenatore di pallacanestro
 Roy Williams (1980) – ex giocatore di football americano
 Roy Williams (1981) – ex giocatore di football americano